Strong Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Strong Island (Connecticut)
 Strong Island (Idaho)
 Strong Island (Massachusetts)
 Strong Island (Michigan)

Strong Island bezeichnet:
 Strong Island (Film), US-amerikanisch-dänischer Film von Yance Ford